GP3 Series 2011 var den andra säsongen av formelbilsmästerskapet GP3 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Turkiets Grand Prix på Istanbul Park den 7-8 maj och den sista i samband med Italiens Grand Prix på Autodromo Nazionale Monza den 10-11 september. Valtteri Bottas vann förarmästerskapet och Lotus ART vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

GP3 Series-säsonger
Motorsportevenemang 2011